Steindling ist der Familienname von:

 Adolf Steindling (1918–1983), österreichischer Widerstandskämpfer
 Rudolfine Steindling (1934–2012), österreichische Unternehmerin
 Vilma Steindling (1919–1989), österreichische Widerstandskämpferin